Кошаркашка репрезентација Кине представља Кину на међународним кошаркашким такмичењима и под контролом је Кошаркашког савеза Кине. Тим се сматра најјачим у Азији и освојио је највише Азијских првенстава од било које друге државе.

Учешћа на међународним такмичењима

Олимпијске игре (9)

Светска првенства (5)

Азијска првенства (22)

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт кошаркашког савеза Кине 

Кина
Репрезентације Кине
Кошарка у Кини